KZ o kz puede referirse a:

 el código "ISO 3166-1 alfa-2" y el dominio de internet para la nación de Kazajistán.
 el código IATA para Nippon Cargo Airlines.
 abreviatura de la palabra alemana Konzentrationslager (Campo de concentración).
 K-Z, un documental italiano de 1972.
 Kidzania, una cadena mexicana de centros de entretenimiento familiar.
 KZ, uno de los dos miembros originales del grupo musical japonés Livetune.
 Karrantza Zabala, partido político local del Valle de Carranza, España.

Siglas